Светла́на Алекса́ндровна Пру́дникова (18 марта 1967, Балаково) — российская шахматистка, гроссмейстер (1992) среди женщин.

В составе сборной России участницы 2-х Олимпиад (1992 и 1996) и за Югославию — 3-х (2000—2004).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии